Le terme Préavis peut désigner :

 un préavis de grève ;
 un préavis de rupture d'un contrat, dont, entre autres ;
 un préavis de rupture d'un bail (location) ;
 un préavis de rupture d'un bail commercial ;
 un préavis de rupture d'un contrat de travail ;
 un préavis d'arrivée d'un navire dans un port par un agent maritime ;